België:
Wolfsberg (heuvel), een heuvel van 673m in de provincie Luik

Duitsland:
Wolfsberg (Dummerstorf)
Wolfsberg (Forchheim), een plaats in de deelstaat Beieren
Wolfsberg (Harz), een plaats in de deelstaat Saksen-Anhalt
Wolfsberg (Sangerhausen)
Wolfsberg (Thüringen), een gemeente in de deelstaat Thüringen

Nederland:
Wolfsberg (dekzandrug), de naam van een landschappelijke hoogte in de gemeente Deurne
Wolfsberg (landhuis), een landhuis van industrieel Martien van Doorne te Deurne
Wolfsberg (winkelcentrum), een winkelgebied in het centrum van Deurne
Wolfsberg (Noorbeek), een helling in Zuid-Limburg, die onderdeel uitmaakt van de Amstel Gold Race
Wolfsberg (Groesbeek), een heuvel in Groesbeek, die onderdeel uitmaakt van de Nederrijnse Heuvelrug

Oostenrijk:
Wolfsberg (district), een bestuursdistrict in Oost-Karinthië
Wolfsberg (Karinthië), een gemeente in het bondsland Karinthië

Roemenië:
Gărâna (Duits: Wolfsberg), een plaats in Roemenië

Overige:
Wolfsberg, een heerlijkheid, achterleen van de heerlijkheid Walle in de Kasselrij Kortrijk (XVI-de en XVII-de eeuw)

Zie ook
Wolfsburg, een stad in de Duitse deelstaat Nedersaksen